Huey – nickname dell'elicottero militare statunitense Bell UH-1 Iroquois
Huey – variante inglese ipocoristica del nome Hugh
Huey – rapper statunitense
Huey – villaggio dell'Illinois